Paradiopatra fjordica är en ringmaskart som först beskrevs av Fauchald 1974.  Paradiopatra fjordica ingår i släktet Paradiopatra och familjen Onuphidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fjordica